Voorne (Zuid-Holland) - een eiland in Zuid-Holland. Zie ook Westvoorne (gemeente) en Oostvoorne (plaats).
Land van Voorne - een historisch gebied dat onder meer dat eiland omvatte.
Voorne aan Zee - een gemeente binnen de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Voorne (Maasdriel) - een buurtschap en voormalig fort in Maasdriel.
 Een lid van de familie Van Voorne, onder wie:
Albrecht van Voorne, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland